

Patronyme 

 Guillaume-Thomas Raynal (1713-1796), penseur politique français ;
 Louis-Hector Chaudru de Raynal (1805-1892), magistrat et historien français ;
 Jean Joseph Raynal (1818-1896), homme politique français ;
 François Édouard Raynal (1830-1898), aventurier et écrivain français ;
 David Raynal (1840-1903), homme politique français ;
 Sylvain Eugène Raynal (1867-1939), officier militaire français ;
 Maurice Raynal (1884-1954), critique d'art français ;
 Pierre Raynal (1920-2008), homme politique français ;
 Patrick Raynal (1926-2010), humoriste français ;
 Jean Raynal (1929-2015), journaliste sportif ;
 Jean Raynal (1932-), coureur cycliste ;
 Jean Raynal (1933-1979), botaniste français ;
 Robert Raynal (1936-2010), joueur français de rugby à XV ;
 Aline Raynal-Roques (1937-), botaniste française ;
 Jackie Raynal (1940-), réalisatrice française ;
 Patrick Raynal (1946-), écrivain, éditeur, scénariste, traducteur et journaliste français.
 Michel Raynal (1949-), chercheur en informatique français ;
 Patrick Raynal (1951-), acteur français ;
 Guillaume Weill-Raynal (1959-), avocat au barreau de Paris et essayiste français ;
 Frédérick Raynal (1965-), créateur français de jeu vidéo ;
 Jake Raynal (1968-), auteur de bande dessinée français ;
 Mathieu Raynal (1981-), arbitre français de rugby à XV ;
 Marie Raynal, actrice française.

Toponyme 

 Chemin Raynal, une voie publique de la commune de Toulouse, en France, d'où :
 Raynal, un quartier de Toulouse ;
 Gare Raynal, une ancienne gare de triage et actuel site de remisage et maintenance de Toulouse ;

Autres 

 Poupée Raynal (1922-1974), marque française de poupées de luxe ;
 Raynal et Roquelaure, entreprise agroalimentaire française.

Patronyme français